Miano odnoszące się do kilku książąt pochodzących z rodu Wittelsbachów, rządzącego Bawarią i Palatynatem Reńskim:
 Filip Wilhelm Wittelsbach (1576–1598) – kardynał i biskup Ratyzbony, syn księcia bawarskiego Wilhelma V
 Filip Wilhelm Wittelsbach (1615–1690) – władca Palatynatu Reńskiego, syn palatyna reńskiego Wolfganga Wilhelma

Wittelsbachowie